Christian Meyer peut désigner :
 Christian Meyer (né en 1969), coureur cycliste allemand ;
 Christian Meyer (né en 1977), sauteur à ski norvégien.